Чад Руведел (; род. 7 мая 1990, Сан-Диего) — американский хоккеист, защитник клуба «Питтсбург Пингвинз». Обладатель Кубка Стэнли 2017 года.

Карьера

Юниорская и студенческая 
На юниорском уровне играл за «Су-Фолс Стэмпид», а затем стал играть за «У-Масс Минитмен Ривер Хоукс», команду представляющую местный университет. В 2011, 2012 и 2013 году по итогам сезона он включался в общую команду Востока. Помимо этого он был дважды участником Матча Всех Звёзд Востока и получал награду Боба Монахана как лучший защитник в Новой Англии.

НХЛ 
13 апреля 2013 года подписал двухлетний контракт с клубом «Баффало Сейбрз». В тот же день он дебютировал в НХЛ в матче с «Филадельфией Флайерз», который закончился победой «Баффало» со счётом 1:0.

16 июля 2014 года продлил контракт с «Баффало» на два года. Ни разу ни сыграв в плей-офф за «Баффало», 1 июля 2016 года в качестве свободного агента подписал однолетний контракт с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбургом». Помимо игры за «Питтсбург» он также играл за фарм-клуб команды «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз», но из-за недостаточного количества игр он при этом не стал обладателем Кубка Стэнли в 2017 году, хотя при этом он получил и Кубок и перстень.

По окончании сезона продлил на два года контракт с «Питтсбургом».

19 февраля 2022 года подписал с командой новый двухлетний контракт.

Статистика

Клубная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Обладатели Кубка Стэнли